Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Kimiko Date era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Naoko Sawamatsu.

Iva Majoli ha battuto in finale 6–4, 6–1 Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (quarti di finale)
  Conchita Martínez (semifinali)
  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Kimiko Date (secondo turno)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale) 
 Gabriela Sabatini (primo turno) 
 Iva Majoli (campionessa) 
 Lindsay Davenport (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1996